STEP (STandard for the Exchange of Product) – standard informatico
Step – tipo di esercizio fisico
Step – motore fisico pubblicato in licenza GNU GPL
STEP (Stasera Tutto È Possibile) – trasmissione televisiva di Rai 2
La steppa (Step) – film del 1977 di Sergei Bondarchuk
Step – film-documentario del 2017 di Amanda Lipitz